Sillitoe ist der Familienname folgender Personen:

 Alan Sillitoe (1928–2010), englischer Schriftsteller
 Nick Sillitoe (* 1971), englischer DJ, Jazzmusiker und Komponist